Transmissions – album di Juno Reactor del 1993
 Transmissions – album degli Starset del 2014